Wolscht ist der Familienname von:

 Claudia Wolscht (* 1960), deutsche Filmeditorin
 Norbert Wolscht (1943–1964), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Theodor Wolscht (1901–1945), deutscher Student